

Onomastica 
 Adelaide – nome proprio femminile

 Da questo derivano tutti gli altri significati

Geografia 
 Derivati da Adelaide di Sassonia-Meiningen (1792-1849), regina consorte del Regno Unito
 Adelaide – capitale dell'Australia Meridionale
 Adelaide – città del Sudafrica
 Isola Adelaide – isola in Antartide
 Altre derivazioni
 Isola di Adelaide – isola in Russia

Altro
 525 Adelaide – asteroide della fascia principale intitolato alla regina Adelaide
 Adelaide – film del 1992 diretto da Lucio Gaudino 
 Adelaide – bottiglia sciampagnotta da